Lago Boracifero (meer), een Italiaans meer
Lago Boracifero (plaats), een dorp in Monterotondo Marittimo, Italië